

Mitologia
 Fea – il nome della scrofa di Crommio

Sigle 
 Forno elettrico ad arco – utilizzato in metallurgia
 Ferrovie Elettriche Abruzzesi
 Finite Element Analysis (acronimo inglese) – utilizzato per indicare l'analisi agli elementi finiti
 Firma elettronica avanzata

Codici 
 FEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fetlar (Regno Unito)

Persone 
 Carlo Fea (1753-1836), archeologo italiano
 Leonardo Fea (1852-1903), naturalista italiano